Крамбамбуля:
 Крамбамбуля (напиток)
 Крамбамбуля (группа)
 «Крамбамбули» — романс (Дюбюк, Александр Иванович, слова Н. Языкова, исполнял Юрий Морфесси)